Fischeria (dieren), vliegengeslacht
 Fischeria (plant), plantengeslacht